Marcus Thuresson, švedski hokejist, * 31. maj 1971, Tranås, Švedska.

Thuresson je v švedski ligi igral za klube Västerås IK, Leksands IF, HV 71 in Malmö IF. Leta 1991 je bil kot 224. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V drugem delu kariere je igral še za klube TPS Turku v finski ligi ter SC Riessersee in Düsseldorfer EG v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1997, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel gol in šest podaj na enajstih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 28
| 8
| 8
| 16
|
| 18
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 22
| 3
| 2
| 5
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 16
| 5
| 7
| 12
|
| 18
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 21
| 2
| 4
| 6
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 15
| 5
| 5
| 10
|
| 18
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 31
| 6
| 10
| 16
|
| 22
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 32
| 3
| 4
| 7
|
| 28
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 3
| 10
| 13
|
| 44
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 95/96
|
| 32
| 7
| 6
| 13
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|
| 3
| 0
| 5
| 5
| +5
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 96/97
|
| 44
| 14
| 25
| 39
| +29
| 44
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 1
| 6
| 7
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 44
| 9
| 23
| 32
| +6
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 49
| 13
| 35
| 48
| +3
| 55
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| -3
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 45
| 9
| 26
| 35
| 0
| 50
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| 0
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 40
| 5
| 17
| 22
| -2
| 47
|
| 8
| 3
| 0
| 3
| -1
| 12
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 47
| 10
| 18
| 28
| +1
| 28
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -4
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 48
| 18
| 14
| 32
| +1
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška 2. liga
| 03/04
|
| 20
| 7
| 11
| 18
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 03/04
|
| 26
| 4
| 8
| 12
| +8
| 22
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| -2
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 637
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 249
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" | +51
| bgcolor="#7FFF00" | 577
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 64
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti HV 71
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti SC Riessersee
Hokejisti Düsseldorfer EG